Perimetral Norte pode se referir a:
 BR-210 - rodovia federal brasileira
 Avenida Perimetral Norte (GO-070) - via expressa da cidade de Goiânia
 Rodovia Onésimo Ribeiro Nardes - rodovia municipal de Santo Ângelo

Desambiguação